Bieńkówka ist der Name von zwei Ortschaften im heutigen Polen:

 Bieńkówka (Budzów), in der Woiwodschaft Kleinpolen, Gemeinde Budzów
 Bieńkówka (Chełmno), in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Landgemeinde Chełmno